Yakovlev se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gennady Pavlovich Yakovlev
 Roman V. Yakovlev